Dit artikel beschrijft de prestaties van de Nederlandse voetbalclub PSV in het seizoen 2000–2001. Het was het 45e opeenvolgende seizoen dat de club uit Eindhoven uitkwam in de hoogste divisie van het Nederlandse profvoetbal, de Eredivisie.

Johan Cruijff Schaal

Wedstrijd

Eredivisie

Wedstrijden

Eindstand

Toeschouwers

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers van PSV Eindhoven, die in het seizoen 2000/01 onder leiding van de Belgische trainer-coach Eric Gerets voor de zestiende keer in de clubgeschiedenis kampioen van Nederland werden en zo de landstitel prolongeerden.

KNVB beker

Wedstrijden

UEFA Champions League

Wedstrijden

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die PSV vertegenwoordigden in de UEFA Champions League in het seizoen 2000/01.

UEFA Cup

Wedstrijden

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die PSV vertegenwoordigden in de UEFA Cup in het seizoen 2000/01.

PSV naar seizoen
Nederlandse voetbalclub 2000/01